Feldgerät steht für:

 Feldgerät, Oberbegriff für Sensoren und Aktoren in der Automatisierungstechnik
 Oberbegriff für mobile Geschütze im Militär 
 Oberbegriff für Arbeitswerkzeuge in der Landwirtschaft